Tagesschau (ARD), telegiornale tedesco.
 SF Tagesschau, telegiornale della televisione svizzero tedesca SF 1.
 Tagesschau (Rai Südtirol), telegiornale di Rai Südtirol, emittente in lingua tedesca della sede Rai di Bolzano (Italia).